Stati Uniti d'America
 Timberlane – villaggio della Contea di Boone, Illinois
 Timberlane – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana